Пентафосфид диниобия — неорганическое соединение металла ниобия и фосфора 
с формулой NbP,
тёмно-серые кристаллы,
не растворимые в воде.

Получение 
 Спекание порошкообразного ниобия и красного фосфора под давлением с последующем охлаждением, а затем снятие давления:

Физические свойства 
Пентафосфид диниобия образует тёмно-серые кристаллы
ромбической сингонии
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 1,6742 нм, b = 0,33499 нм, c = 0,7912 нм, Z = 4
.

Не растворяется в воде.

Примечания 

ниобия